Stuckenbrock ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Joachim Stuckenbrock (1699–1756), Markscheider im Harz und als Berghauptmann in Kongsberg in Norwegen Leiter des Silberbergwerks 
 Friedrich Stuckenbrock (um 1755–1809), Kurfürstlich Hannoverscher Kalkbrenner
 Heinrich Stuckenbrock (1875–1923), deutscher Landwirt und Politiker (DDP) 
 Rudolf Stuckenbrock (?–1909), deutscher Opernsänger und Theaterdirektor

Siehe auch:
 Stukenbrock
 Stukenbrok
 Stukenborg